Гогенцо́ллерны (Хоэнцо́ллерны) () — германская династия швабского происхождения. Одна из ветвей рода стали курфюрстами Бранденбурга (находившегося в вассальном подчинении Священной Римской империи), затем королей Пруссии; в период с 1871 по 1918 год прусские короли из династии Гогенцоллернов были одновременно и кайзерами Германии. Католическая ветвь Гогенцоллернов, Гогенцоллерны-Зигмарингены, правила в 1866—1947 годах в Румынии. Семья происходила из района, который находился вокруг города Хехинген в Швабии в конце XI века, и получила свое имя от замка Гогенцоллерн.

К одной из ветвей Гогенцоллернов по мужской линии принадлежит один из претендентов на российский престол, Георгий Михайлович Романов: его отцом был Франц Вильгельм, принц Прусский (в православии Михаил Павлович), внук Иоахима, принца Прусского — младшего, шестого сына германского императора Вильгельма II.

История 

По преданию, родоначальником рода был некий швабский граф Тассилон, однако ни из каких других исторических источников он не известен. По другой версии происхождение рода выводится от швабского герцогского рода Бурхардингов, однако точная связь с ним не установлена.

Первым достоверно известным представителем рода был Буркхард I фон Цоллерн, который владел замком Цоллерн () в юго-западной Швабии, южнее Тюбингена. От названия этой скалы высотой 855 метров и произошло имя династии (от южнонемецкого «хоэнцоллер» — высокая скала).

Один из представителей рода, Фридрих III (I) перебрался в Франконию и женился на Софии, дочери бургграфа Нюрнберга . Благодаря этому, а также расположению императора, сторонником которого он был, Фридрих около 1192 года получил пост бургграфа Нюрнберга, а также тысячу марок серебра, которые он потратил на приобретение новых владений в Франконии. В 1204 году сыновья Фридриха разделили его владения. От них пошли 2 ветви рода: старшая владела землями, приобретёнными Фридрихом I в Франконии, а младшая — родовыми владениями Цоллернов в Швабии. Уже в XIII веке Гогенцоллерны обладали весьма разветвлёнными династическими связями, породнившись со многими германскими правящими родами.

Первые франконские Гогенцоллерны, стремясь консолидировать свои владения, они посредством браков и покупок земель смогли их существенно расширить. Так Конрад I, родоначальник франконоской ветви, посредством брака унаследовал обширные владения рода Абенбергов. Его сын Фридрих III благодаря первому браку получил часть владений герцогов Меранских. Кроме того он способствовал в 1273 году избранию королём Рудольфа I Габсбурга. Благодаря этому, а также участию в разгроме армии короля Чехии Пржемысла Оттокара II, Фридрих получил от короля подтверждение своей должности бургграфа, а также тысячу марок серебром, потраченные на покупку новых земель. В дальнейшем бургграфы Нюрнберга стремились поддерживать хорошие отношения с императорами и занимали важное положение в Священной Римской империи. Так Фридрих IV, сын Фридриха III, был одним из главных советников Людовика IV Баварского. При этом чёткого порядка наследования не существовало, поэтому трое сыновей Фридриха IV управляли совместно. Стремясь сохранить единство семейного домена, один из них, бургграф Иоганн II по соглашению с братом установил, что ни одна его часть не может быть отделена, пока на это не даст согласие глава рода. Иоганну II, получившему прозвище Приобретатель, также удалось приобрести ряд земель, значительно округлив свои владения. Также он около года был администратором Бранденбургской марки, которую позже получит его внук.

Сын Иоганна II, Фридрих V, был близким соратником императора Карла IV Люксембургского, занимая разные имперские должности.  Это принесло ему большую выгоду. Самым важным было получение им в 1363 году привилегии, которая закрепила за Гогенцоллернами статус имперских князей, благодаря чему Фридрих приобрёл те же права, которыми пользовались курфюрсты. Также Фридрих добавил на чёрно-белый герб Цоллернов геральдического льва, бывший старым символом бургграфов Нюрнберга. И именно при нём окончательно были сформированы владения бургграфов Нюрнберга, приобретя очертания, которые почти не менялись в дальнейшем. Они фактически состояли из двух отдельных частей. Центром юго-западной части, располагавшейся на Франконской равнине, был город Ансбах. Она не была цельной, в ней было много анклавов, находившихся под управлением других феодалов. Другая часть располагалась на северо-востоке на возвышенности, главными её владениями были города Байрейт, Кульмбах и Плассенбург. Также в её состав входила часть Франконского леса и горный массив Фихтельгебирге, в котором располагались рудники, приносившие существенный доход.

Фридрих V был женат на Елизавете Мейсенской, происходившей из рода Веттинов (она была дочерью маркграфа Месена Фридриха II и Матильды Баварской, дочери императора Людовика IV Баварского). В этом браке родилось два сына и семь дочерей. Две старшие дочери какое-то время были помолвлены с двумя сыновьями императора Карла IV — Венцелем и Сигизмундом. Целью планировавшихся браков, вероятно, было желание императора унаследовать владения Гогенцоллернов, поскольку у Фридриха V тогда были только дочери. Однако позже у него родилось двое сыновей — Иоганн III и Фридрих VI, после чего помолвки были расторгнуты. В итоге старшая из дочерей, Елизавета, вышла замуж за Рупрехта III Пфальцского, позже ставшего королём Германии. Другая, Беатриса, стала женой австрийского герцога Альбрехта III из династии Габсбургов. Ещё одна из дочерей Фридриха, Маргарита, вышла замуж за ландграфа Гессена Германа II, 3 дочери стали монахинями.

В 1415 году  бургграф Нюрнбергский Фридрих VI (1371—1440) из рода Гогенцоллернов получил марку Бранденбург, став курфюрстом Фридрихом I.

В 1918 году Германская империя была упразднена и заменена Веймарской республикой . После начала Ноябрьской революции в 1918 году император Вильгельм II отказался от престола.

В 1968 году шпрингеровская  выступила за избрание Луи Фердинанда новым президентом Германии. В феврале 1967 года германский историк Вальтер Гёрлиц в газете  писал:

В 1990-х годах Луи Фердинанд заявил, что после урегулирования проблем, связанных с объединением Германии, германскому народу должна быть предоставлена возможность на референдуме решить вопрос об установлении в стране конституционной монархии. Это, по его мнению, могло бы привести к возвращению на престол династии Гогенцоллернов. Однако осенью 1994 года в возрасте 86 лет Луи Фердинанд Гогенцоллерн скончался в Бремене. 8 октября 1994 года в Берлине состоялась официальная церемония его похорон. Новым главой династии стал Георг Фридрих фон Гогенцоллерн. В январе 2011 года было объявлено о помолвке принца Георга и принцессы Софи фон Изенбург. Гражданская церемония прошла в Потсдаме 25 августа 2011 года. Венчание прошло во Фриденскирхе в парке дворца Сан-Суси в Потсдаме 27 августа 2011 года, в ознаменование 950-летней годовщины основания Дома Гогенцоллернов. Венчание транслировалось в прямом эфире по местному телевидению.

Родовые линии и ветви

Швабская ветвь 
Швабская ветвь, родоначальником которой был Фридрих IV, унаследовала родовые владения в Швабии. При его потомках она разделилась на ветви Гогенцоллерн-Гехинген и Гогенцоллерн-Зигмаринген. После упразднения этих княжеств представители обеих линий были включены в прусский королевский дом на правах младших принцев крови.

Ветвь Гогенцоллерн-Гехинген 
Родоначальником ветви стал граф Эйтель Фридрих IV (1545—1605). Его сын Иоганн Георг в 1623 году получил княжеский титул. После упразднения Священной Римской империи в 1806 году княжество Гогенцоллерн-Гехинген присоединилось к Рейнскому союзу, а в 1815 году вошло в Германский союз. Под давлением революции, охватившей германские государства в 1848—1849 годах, князь был вынужден согласиться с принятием конституции, однако беспорядки не прекратились. Чтобы не допустить переворота, Пруссия ввела свои войска в княжество. В итоге в 1849 году князь Фридрих Вильгельм Константин уступил свои владения прусскому королю Фридриху Вильгельму IV. После смерти Фридриха Вильгельма Константина ветвь угасла, однако существует его морганатическое потомство.

Ветвь Гогенцоллерн-Зигмаринген 
Родоначальником ветви стал граф Карл II.

В 1833 году его потомок князь Карл дал княжеству Гогенцоллерн-Зигмаринген конституцию, но тяжелые налоги (с 1818 по 1848 год они выросли в 6 раз) вызвали в 1848 году революцию. Князь отрёкся от престола в пользу своего сына Карла-Антона, но и тот не мог успокоить волнений; страна была занята прусскими войсками, и 7 декабря 1849 года князь уступил её Пруссии. Княжество Гогенцоллерн-Зигмаринген было аннексировано Пруссией и впоследствии вошло в состав Германской империи.

Старший из сыновей Карла-Антона, Леопольд, был в 1870 году выбран кортесами в испанские короли, но от короны отказался; тем не менее, его избрание послужило поводом к франко-прусской войне. Второй сын, Карл, в 1866 году стал князем (впоследствии королём) Румынии как Кароль I; его потомки правили страной до 1947 года.

Франконская ветвь 
Франконская ветвь, родоначальником которой стал Конрад I, унаследовала Нюрнберг. До 1625 года местом захоронения представителей этой линии был Хайльсброннский монастырь недалеко от главного города Средней Франконии Ансбаха.

Один из его потомков, Фридрих VI, в 1415 году получил титул курфюрста Бранденбурга. Другой, Фридрих III, в 1701 году стал королём Пруссии. Из этого рода происходит император Германии Вильгельм I.

Ветвь графов фон Гогенберг 
Родоначальником её стал Бурхард III фон Цоллерн, получивший в 1193 году графство Гогенберг. Ветвь угасла в 1458 году после смерти графа Рудольфа VII фон Гогенберг-Нагольде. Позже права на титул, земли и фамилию были выкуплены родом Габсбургов, после угасания Фон Гогенбергов в 1458 году, ныне титул герцогов и фамилию носят Гогенберги, морганатическая ветвь Габсбург-Лотарингских, герцогским титулом была наделена София Хотек, после замужества, из графского, Чешского рода Хотек.

Представители 
 
 Альбрехт (герцог Пруссии)
 Иоганн Георг
 Иоахим III Фридрих
 Иоанн III Сигизмунд
 Георг Вильгельм
 Фридрих Вильгельм I
 Фридрих I
 Фридрих Вильгельм I
 Фридрих II Великий
 Фридрих Вильгельм II
 Фридрих Вильгельм III
 Фридрих Вильгельм IV
 Вильгельм I
 Фридрих III
 Вильгельм II
 Вильгельм, кронпринц Прусский

Родословие

См. также 
 Замок Гогенцоллерн

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 
 
 
 Перцев В. Н. Гогенцоллерны: Характеристика личностей и обзор политической деятельности. — : Харвест, 2003. — 304 с. ISBN 985-13-1684-9

Ссылки 
 
 Гогенцоллерны